Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1992 werd van 20 september t/m 16 oktober 1992 door 24 deelnemers gespeeld in Toulon. 
Rustdagen waren 26 september en 4, 7 en 13 oktober. 
De deelnemers waren onder andere afkomstig van het wereldkampioenschap 1990, het Europees kampioenschap 1992, de zonetoernooien van Frankrijk, Amerika, Oost-Europa en Afrika (allen gespeeld in 1992) en het Nederlands kampioenschap 1992 (dat werd gewonnen door Harm Wiersma). 

Winnaar met 37 punten uit 23 partijen werd Aleksej Tsjizjov, die hiermee voor de 5e achtereenvolgende keer de wereldtitel veroverde. 
Hij had 6 punten voorsprong op het achtervolgende kwartet Rob Clerc, Harm Wiersma, Alexander Baljakin en Ton Sijbrands (allen uit Nederland hoewel Baljakin tijdens het toernooi nog de Wit-Russische nationaliteit had). 
De overige Nederlandstalige deelnemers waren Gérard Jansen (gedeeld 10e met 27 punten), Auke Scholma (gedeeld 13e met 24 punten en Georges Hübner (23e met 10 punten).

Eindstand

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Frankrijk
Dammen in 1992
Dammen
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Var
Toulon